

Nom commun 

 L'amadou est une matière spongieuse provenant d'un champignon, notamment utilisée comme allume-feu.
 Par analogie, l'amadou est une fibre imprégnée de combustible utilisée dans les briquets dits « à amadou ».

Prénom et patronyme 
 Amadou (ou Ahmadou) est un prénom d'Afrique noire, dérivé du prénom arabe Ahmad. De par sa parenté étymologique, il est fêté le jour de la Saint Laud (prénom dérivé du latin laudare qui signifie louer), le 22 septembre.
 Amadou est également une variante du prénom Amadour, ou Amador, qui vient du latin Amator « celui qui aime (Dieu) ». Il est alors fêté le 20 août.

Personnalités portant ce prénom 
 Pour les articles sur les personnes portant ce prénom, consulter la liste générée automatiquement pour Amadou ou Ahmadou.

Personnalités portant ce nom de famille 

 Aude Amadou (1980-), femme politique française ;
 Jean Amadou (1929-2011), humoriste français ;
 Mahamadou Amadou (1991-), taekwondoïste nigérien ;
 Marou Amadou (1972-), homme politique nigérien ;
 Robert Amadou (1924-2006), spécialiste de l'occultisme et du magnétisme animal.

Référence 

Patronyme français